Wronki (gromada w powiecie oleckim)
 Wronki (gromada w powiecie szamotulskim)